Heinze steht für:
 Heinze (Familienname), Familienname, zu Namensträger siehe dort
 Heinze, Vorrichtung zur Heutrocknung, siehe Dieme
 Heinze-Frauen, Beschäftigte, die die gleiche Bezahlung wie ihre männlichen Kollegen erstritten
 Der Heinze, Nachschlagewerk für Bauprodukte

Siehe auch:
 Heintze
 Heinzel
 Heinzen
 Heinzer